Эрих Арендт (; , Нойруппин, Германская империя — , Вильгельмхорст, Михендорф, ГДР) — немецкий ,  и . Член Академии искусств ГДР. Лауреат Национальной премии ГДР (1952, 1983).

Биография 
Родился в рабочей семье. С детства испытывал нужду. В молодости сменил много профессий — работал сельхозрабочим, художником театральных декораций, банковским служащим, журналистом и педагогом в экспериментальной школе.

В 1926 году стал членом Коммунистической партии Германии. С 1928 года — член Лиги пролетарско-революционных писателей.

Ранние поэтические произведения публиковал в экспрессионистском литературном журнале «Der Sturm». Совершил длительные поездки по Германии, Швейцарии, Франции и Испании.

После прихода национал-социалистов к власти в Германии эмигрировал в Швейцарию. В 1933—1950 гг. жил в эмиграции. В 1936—1939 годах участвовал в Гражданской войне в Испании, воевал в составе интернациональных бригад. Затем в 1940 году через Францию эмигрировал в Колумбию, где провёл почти десять лет в индейских поселениях в джунглях. С 1950 года жил в ГДР.

Умер после инсульта. Похоронен на Доротеенштадтском кладбище в Берлине.

Творчество 
Дебютировал в 1925 году. Эмиграция определила характер поэзии Арендта, которая сформировалась под влиянием П. Неруды, Р. Альберти, Н. Гильена. Его первые книги были изданы только после окончания Второй мировой войны — «Ночь несёт альбатроса» (1951) и «Баллада о горном ветре» (1952). В своём творчестве, в основном, использовал формы баллады и сонета. Автор гражданской и философской лирики (сборники «Из пятидесятилетия», 1968; «Память и образ», 1976).

К середине 1950-х годов в его творчестве преобладали темы эмигрантов, позже поэт обратился к современности, стремясь осмыслить её в универсальном, «планетарном» измерении.

Занимался переводами с испанского (авторов испанской литературы, поэтов Латинской Америки, в частности Пабло Неруда)

Избранные произведения 
Сборники стихов
 «Альбатрос в ночи» (1951),
 «Баллада о горном ветре» (1952),
 «Толу. Стихи о Колумбии» (1956),
 «Песнь семи островов» (1957),
 «Оды полета» (1959),
 «Эгейский архипелаг» (1967),
 «Огненный стебель» (1973),
 «Память и образ» (1976).

Награды 
 Национальная премия ГДР III степени (1952)
 Национальная премия ГДР II степени (1983)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР) в серебре
 Орден «Звезда дружбы народов» (1983)
 Медаль им. Бехера

Примечания

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 1987.
 Большой Энциклопедический словарь. 2000.
 Энциклопедический словарь. 2009.

Ссылки 
 Биография

Переводчики с испанского языка
Члены Академии искусств ГДР
Лауреаты Национальной премии ГДР
Члены Коммунистической партии Германии
Бойцы интербригад
Похороненные на Доротеенштадтском кладбище